Enrique Moreno puede referirse a:

 Enrique Moreno Rodríguez (1900-1936), escultor español.
 Enrique Moreno González (1939), médico español.
 Enrique Moreno Plaza (1906-1937), marino español.
 Enrique Moreno Bellver (1963-2012), futbolista español.
  Enrique Moreno y de los Arcos (1943 - 2004), pedagogo mexicano.